Gäddgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddgölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Lilla Gäddgölen, sjö i Ronneby kommun,  (0,4 ha)
Stora Gäddgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,7 ha)
Gäddgöl (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (2,8 ha)
Gäddgöl (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,13 ha)
Gäddgölen (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Gäddgölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,85 ha)
Gäddgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Gäddgölen (Vena socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (6,88 ha)
Gäddgöl (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,02 ha)
Gäddgöl (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Gäddgölen (Brunneby socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (11,5 ha)
Gäddgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (9,2 ha)
Gäddgölen (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Gäddgölen (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Gäddgölen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Gäddgölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Gäddgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 651510-152333), sjö i Norrköpings kommun, 
Gäddgölen (Simonstorps socken, Östergötland, 652215-152655), sjö i Norrköpings kommun,  (5,73 ha)
Gäddgölen (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Gäddgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (1,8 ha)
Gäddgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora Gäddgölen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Stora Gäddgölen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Gäddgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Gäddegöl
Gäddegyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn